A309 peut faire référence à :
 Van Hool A309, un autobus fabriqué par Van Hool ;
 Van Hool NewA309, un autobus fabriqué par Van Hool.